Limea är ett släkte av musslor som beskrevs av Heinrich Georg Bronn 1831. Limea ingår i familjen filmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Filmusslor
Limea